Ряжское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Ряжском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — город Ряжск.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Рязанской области от 7 октября 2004 года «О наделении муниципального образования Ряжский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав».

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Ряжского района
Городские поселения Рязанской области